Somerluoto kan syfta på följande platser:

Finland 

 Somerluoto (ö i Kymmenedalen), Kotka-Fredrikshamn, 
 Somerluoto (ö i Norra Karelen), Joensuu, 

Robotskapade Finlandförgreningar